Taltal kan syfta på:

Chile 

 Taltal (kommun) – kommun
 Taltal (ort i Chile), Región de Antofagasta,

Filippinerna 

 Taltal (ort i Filippinerna), Centrala Luzon, Province of Zambales, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar